Die Saison 2008/09 der Première Division war die 47. Spielzeit der Burkinischen Fußballmeisterschaft seit der Unabhängigkeit des ehemaligen Obervolta 1960. Es spielten 14 Mannschaften um den Titel, den ASFA-Yennenga zum achten Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten der Tabellenletzte ASF Bobo-Dioulasso und die Hauptstadtvereine CF und US im Zuge einer Regelung, die die Vereine aus Ouagadougou beschränken soll. Aufsteiger aus der Deuxième Division waren SSC-B Boromo, AS-SONABEL Ouagadougou und AS-Maya Bobo-Dioulasso.

Abschlusstabelle 

* Teilnehmer an den Relegationsspielen, da ein Verein aus Ouagadougou Zweitligameister wurde

** Absteiger als am schlechtesten platzierter Verein Ouagadougous

*** Direkter Absteiger

2008
Fußballsaison 2008/09